Superman, amerikai képregényszereplő
 Superman, 1941-es animációs rövidfilmsorozat
Superman (1978), Richard Donner filmje
Superman II. (1980), Richard Lester és Richard Donner filmje
Superman III. (1983), Richard Lester filmje
Superman IV. – A sötétség hatalma (1987), Sidney J. Furie filmje
Superman II.: A Richard Donner-változat (2006), az 1980-as film Richard Donner-féle rendezői változata
Superman visszatér (2006), Bryan Singer filmje
Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai, amerikai televíziós sorozat
Superman (1996-2000), amerikai animációs sorozat